Villa Catella es un barrio de Ensenada, en la Provincia de Buenos Aires, Argentina.

Geografía

Población 
Se encuentra dentro del aglomerado del Gran La Plata con .

Sismicidad 
La región responde a las subfallas «del río Paraná», y «del río de la Plata», y a la falla de «Punta del Este», con sismicidad baja; y su última expresión se produjo el , a las 3.20 UTC-3, con una magnitud aproximadamente de 5,0 en la escala de Richter (terremoto del Río de la Plata de 1888).

La Defensa Civil municipal debe advertir sobre escuchar y obedecer acerca de
Área de
 Tormentas severas, poco periódicas
 Baja sismicidad, con silencio sísmico de

Referencias 

Localidades del Gran La Plata
Partido de Ensenada
Lugares con nombres de personas de Argentina